Toledo se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Joaquim Franco de Toledo
 José M. Toledo
 Mario Toledo